Джон Блэк:
 Блэк, Джон Дональд (1883—1960) — американский экономист, педагог.
 Блэк, Джон Дональд Фрэнсис (1932—2018) — телесценарист с 1950-х по 1980-е годы.
 Блэк, Джон Мак-Коннелл (1855—1951) — австралийский ботаник, лингвист.